Варница — закрытое помещение, в котором вываривалась поваренная соль из её растворов.

Топоним

Молдавия 
 Варница — село Новоаненского района

Румыния 
 Варница — село коммуны Шиштаровэц жудеца Арад
 Варница — село коммуны Ширна жудеца Прахова
 Варница — село коммуны Рэкоаса жудеца Вранча

См. также 
 Варницкий
 Варницы